Do soutěže dvouhry juniorek na US Open 2012 nastoupilo šedesát čtyři tenistek. Obhájkyní titulu byla americká hráčka Grace Minová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala Američanka Samantha Crawfordová, startující na divokou kartu. Ve finále porazila dvanáctou nasazenou Estonku Anett Kontaveitovou ve dvou setech 7–5 a 6–3. Získala tak premiérový grandslamový titul.

Nasazení hráček 
  Taylor Townsendová (čtvrtfinále)
  Julia Putincevová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Eugenie Bouchardová (2. kolo)
  Antonia Lottnerová (semifinále)
  Jelizaveta Kuličkovová (1. kolo)
  Kateřina Siniaková (3. kolo)
  Petra Uberalová (1. kolo)
  Sachia Vickeryová (3. kolo)
  Anna Danilinová (čtvrtfinále)
  Chalena Schollová (2. kolo)
  Belinda Bencicová (2. kolo)
  Anett Kontaveitová (finále)
  Ana Konjuhová (3. kolo)
  Carol Zhao (3. kolo)
  Krista Hardebecková (1. kolo)
  Marcela Zacaríasová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 

| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= A Danilina
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= C Doyle
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= V Duval
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=9
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=2
}}

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=185

| RD1-seed01=5
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ellen Allgurin
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Nicole Frenkel
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ilka Csoregi
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Victoria Rodríguez
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= İpek Soylu
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Dominika Paterová
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Chalena Scholl
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= Ana Konjuh
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Emily Fanning
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Tornado Alicia Black
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Olexandra Korašvili
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kyle McPhillips
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Marika Akkerman
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Jennifer Brady
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Antonia Lottner
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= E Allgurin
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Csoregi
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= İ Soylu
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= C Scholl
| RD2-score04-1=5
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= A Konjuh
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= TA Black
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= A Lottner
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=

4. sekce 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= S Vickery
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= S Crawford
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=14
| RD3-team03= C Zhao
| RD3-score03-1=68
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry juniorek na US Open 2012

US Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012